Мюрай — французская фамилия. Известные носители:
 Мюрай, Мари-Од (род. 1954) — французская писательница.
 Мюрай, Тристан (род. 1947) — французский композитор.